Олбани има више значења:
 Олбани
 Округ Олбани (Њујорк)
 Округ Олбани (Вајоминг)
 Олбани (Оклахома)
 Олбани (Џорџија)
 Олбани (Калифорнија)
 Олбани (Тексас)
 Олбани (Вермонт)
 Олбани (Висконсин)
 Олбани (Илиноис)
 Олбани (Индијана)
 Олбани (Кентаки)
 Олбани (Луизијана)
 Олбани (Минесота)
 Олбани (Мисури)
 Олбани (Орегон)
 Олбани (Охајо)